|-
| 141501 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141502 - || || 11 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141503 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141504 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141505 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141506 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141507 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141508 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141509 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141510 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141511 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141512 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141513 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141514 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141515 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141516 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141517 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141518 - || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141519 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141520 - || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141521 - || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141522 - || || 14 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141523 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141524 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141525 - || || 21 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141526 - || || 21 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141527 - || || 28 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141528 - || || 19 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141529 - || || 19 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141530 - || || 30 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141531 - || 2002 GB || 1 d'abril de 2002 | Socorro || LINEAR
|-
| 141532 - || || 6 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141533 - || || 6 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141534 - || || 8 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141535 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141536 - || || 14 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141537 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141538 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141539 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141540 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141541 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141542 - || || 12 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141543 - || || 14 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141544 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141545 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141546 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141547 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141548 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141549 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141550 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141551 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141552 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141553 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141554 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141555 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141556 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141557 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141558 - || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141559 - || || 7 d'abril de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 141560 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141561 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141562 - || || 10 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141563 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141564 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141565 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141566 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141567 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141568 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141569 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141570 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141571 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141572 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141573 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141574 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141575 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141576 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141577 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141578 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141579 - || || 15 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141580 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141581 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141582 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141583 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141584 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141585 - || 2002 HE || 16 d'abril de 2002 | Socorro || LINEAR
|-
| 141586 - || 2002 HQ || 16 d'abril de 2002 | Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141587 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141588 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141589 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141590 - || || 18 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141591 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141592 - || || 18 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141593 - || || 30 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141594 - || || 30 d'abril de 2002 || Needville || Needville
|-
| 141595 - || || 21 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141596 - || || 21 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141597 - || || 19 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 141598 - || 2002 JJ || 3 de maig de 2002 | Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141599 - || 2002 JL || 3 de maig de 2002 | Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 141600 - || || 4 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-|}

1